L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Atlanta se déroule du 22 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Alex De Minaur remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Austin Krajicek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Australien John Millman, du Canadien Félix Auger-Aliassime et du Polonais Hubert Hurkacz. Ils sont respectivement remplacés par Bernard Tomic, Bradley Klahn, Alexander Bublik et Prajnesh Gunneswaran.

Pendant le tournoi 
L'Américain, issu des qualifications, Kevin King () et le Sud-Coréen Kwon Soon-woo () signent la première victoire de leur carrière sur le circuit ATP en battant respectivement Grigor Dimitrov et Prajnesh Gunneswaran.

Absent des courts depuis  en raison d'une blessure à la main, Jack Sock, retombé à la  place mondiale, fait son retour à la compétition mais s'incline d'entrée contre Miomir Kecmanović.

Le double tenant du titre et quintuple vainqueur du tournoi John Isner est éliminé dès son entrée en lice par Reilly Opelka.

Lauréats 
Alex De Minaur remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Taylor Fritz.

En double, Dominic Inglot et Austin Krajicek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2019
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en juillet 2019
Sport aux États-Unis en juillet 2019